George Chalmers (?–1791) skót művész
 George Chalmers (1742–1825) skót történész
 George Chalmers (1888–1960) baseball-játékos